Acropolis (turniej szachowy)
 Acropolis – stolica tytularna w Kościele katolickim
 Acropolis Rally Greece (Rajd Grecji)
 Akropol (Akropolis)